Quinto (Aragó), municipi aragonès de la comarca de la Ribera Baixa.
 Quinto (Ticino), municipi del districte de Leventina al Cantó de Ticino, Suïssa.
 Quinto di Treviso, municipi de la província de Treviso a la regió del Vèneto, Itàlia.
 Quinto Vicentino, municipi de la província de Vicenza a la regió del Vèneto, Itàlia.
 Quinto Vercellese, municipi de la província de Vercelli a la regió de Piemonto, Itàlia.
 Quinto (joc), joc popular nadalenc.
 Quinto (cervesa), tipus d'ampolla de cervesa, derivat del castellà quinto, ja que conté una cinquena part de litre.
 Quinto (soldat), jove reclutat pel servei militar obligatori, abans de la seva incorporació.